A lista a seguir é de cometas com períodos orbitais muito longos, definidos entre 200 a 1000 anos. Esses cometas vêm do cinturão de Kuiper e do disco disperso, além da órbita de Plutão, com origens possíveis na nuvem de Oort. Para cometas com um período orbital de mais de 1000 anos, consulte a Lista de cometas quase parabólicos.

Veja também 
 Lista de cometas por tipo
 Lista de cometas hiperbólicos
 Lista de cometas periódicos
 Lista de cometas numerados

Longo período